Muškát může být:

 pelargónie – rod často pěstovaných rostlin (květin)
 muškát (réva) – odrůdy révy vinné
 muškát alexandrijský
 muškát hamburský
 muškát moravský
 muškát Ottonel
 muškát žlutý

Související 
 muškátový oříšek – semeno muškátovníku vonného (Myristica fragrans)
 muškátový květ – druh koření, sušený míšek ze semene muškátovníku vonného
 muškatelky – kategorie hrušek